Oberglatt, commune suisse du canton de Zurich
 Oberglatt, hameau de la commune suisse de Flawil dans le canton de Saint-Gall

Homonymie de toponyme